Ba gua — símbolo chinês
 Ba-Gua — clássico do futebol gaúcho
 Baguá Records — gravadora
 Baguazhang estilo Gao — estilo de artes marciais
 Baguazhang — estilo de artes marciais

Topônimos
 Bagua (província) — província na região do Amazonas, no Peru
 Bagua Grande (distrito) — distrito da província de Utcubamba, no Peru
 Bagua Grande — cidade peruana
 Bagua (cidade) — cidade no Peru

Desambiguações de topônimos